Con Strawberry Fields puede referirse a:
"Strawberry Fields Forever", una canción de The Beatles.
Strawberry Field, el orfanato de Liverpool que inspiró la canción de The Beatles.
Strawberry Fields Memorial, homenaje a John Lennon en Central Park, Nueva York.
Strawberry Fields globe amaranth, un jardín de flores.
Agente Strawberry Fields (personaje), un personaje de la película de 2008 de James Bond Quantum of Solace.
Strawberry Fields (1997 película), una película de Rea Tajiri.
Strawberry Fields (película de 2006), un documental sobre los cultivadores de fresas palestinos en Gaza.
Strawberry Fields, la edición de EE.UU. de 2007 la novela de Marina Lewycka Two Caravans.
Strawberry Fields Festival, un festival de rock celebrado en Mosport, Canadá, 6 a 9 de agosto de 1970.
Strawberry Fields (Guantánamo), sitio negro de la CIA en Bahía de Guantánamo.